Морозов, Семён:
 Морозов, Семён Григорьевич (1914—1943) — Герой Советского Союза.
 Морозов, Семён Иванович (ум. 1556) — окольничий.
 Морозов, Семён Михайлович (род. 1946) — советский актёр театра и кино, режиссёр.